Тополовица може бити:

 Тополовица (Врбовско), насеље града Врбовског, Хрватска
 Тополовица (Велики Грђевац), насеље у општини Велики Грђевац, Хрватска

Види још 

 Топола, вишезначна одредница
 Тополница, вишезначна одредница
 Тополовац, вишезначна одредница